Albertson ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Albertson (1931–2019), US-amerikanischer Jazz-Journalist, Sachbuchautor und Musikproduzent
 Eric Albertson (1937–2009), US-amerikanischer Filmeditor
 Frank Albertson (1909–1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Jack Albertson (1907–1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Joe Albertson (1906–1993), US-amerikanischer Philanthrop
 Lillian Albertson (1881–1962), US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin
 Mabel Albertson (1901–1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Nathaniel Albertson (1800–1863), US-amerikanischer Politiker
 Paul Albertson (* 1969), britischer Theater- und Filmschauspieler.
 Sean Albertson (* 1968), US-amerikanischer Filmeditor und Filmproduzent

Albertson ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Albertson (Delaware), im New Castle County
 Albertson (New York), im Nassau County
 Albertson (North Carolina), im Duplin County
 Albertson Park, im New Castle County, Delaware

weitere geographische Objekte:
 Albertson Brook, ein Fließgewässer in New Jersey
 Albertson Lake, See im Becker County, Minnesota
 Albertson Park (Kalifornien), Park im Santa Clara County
 Albertson Park (New York), Park im Nassau County

Siehe auch:
 Alberson
 Albertsen
 Albertsons
 Albertsson